San Pedro (Saint-Pierre en français) peut désigner :

Toponymes

Argentine 
 Département de San Pedro, localité argentine située dans la province de Jujuy ;
 Département de San Pedro, localité argentine située dans la province de Misiones ;
 San Pedro, localité argentine située dans la province de Buenos Aires,
 San Pedro, localité rurale argentine située dans le département de Federación et dans la province d'Entre Ríos ;
 San Pedro, localité argentine située dans le département homonyme, dans la province de Misiones ;
 San Pedro, localité argentine située dans la province de Santiago del Estero et chef-lieu du département de Guasayán ;
 Partido de San Pedro,  situé dans la province de Buenos Aires ;
 San Pedro de Jujuy, localité argentine située dans le département homonyme, dans la province de Jujuy.

Belize 
 San Pedro, ville située à Belize, sur l'île du Belize.

Chili 
 San Pedro de Atacama, village situé en plein désert d'Atacama ;
 San Pedro, ville située dans la Région métropolitaine de Santiago ;
 San Pedro, volcan de la région d'Antofagasta ;
 San Pedro, volcan de la région du Maule.

Colombie 
 San Pedro, municipalité située dans le département de Sucre ;
 San Pedro, municipalité située dans le département de Valle del Cauca ;
 San Pedro de Cartago, municipalité située dans le département de Nariño :
 San Pedro de los Milagros, municipalité située dans le département d'Antioquia.

Costa Rica 
 San Pedro, chef-lieu situé dans le canton de Poás, dans la province d'Alajuela ;
 San Pedro, ville située dans la province de San José, au Costa Rica.

Côte d'Ivoire 
 San-Pédro, en Côte d'Ivoire, chef-lieu situé dans la région de San-Pédro et dans le district du Bas-Sassandra.

Espagne 
 San Pedro, localité espagnole située dans la province d'Albacete ;
 San Pedro Alcántara, ville située dans la commune de Marbella, dans la province de Malaga et la communauté autonome d’Andalousie ;
 San Pedro Galdames, quartier de Galdames situé dans la province de Biscaye, dans la communauté autonome du Pays basque ;
 San Pedro, quartier situé à Sukarrieta, dans la même province de Biscaye.

États-Unis 
 San Pedro, communauté située à Los Angeles, en Californie ;
 San Pedro, census-designated place située au Texas ;
 San Pedro, station de la ligne A du métro de Los Angeles ;
 San Pedro, rivière de l'Arizona, dont la source se situe dans la l'État mexicain de Sonora, s'écoule au sud est de l'Arizona, devient affluent de la rivière Gila, elle-même affluent du fleuve Colorado.

Guatemala 
 San Pedro, village guatémaltèque ;
 San Pedro, volcan situé aux abords du lac Atitlán.

Mexique 
 Mine de Cerro San Pedro, mine d'or et d'argent à ciel ouvert ;
 San Pedro Mártir, île située au large des côtes de l'État de Basse-Californie dans le golfe de Californie ;
 San Pedro Nolasco, île située au large des côtes de l'État de Sonora dans le golfe de Californie.

Paraguay 
 Département de San Pedro, département paraguayen ;
 San Pedro de Ycuamandyyú, capitale du département homonyme.

Philippines 
 San Pedro, localité de la province de Laguna.

Uruguay 
 San Pedro, zone rurale uruguayenne satellite à la ville de Colonia del Sacramento, capitale du département de Colonia.

Venezuela

Localités 
 San Pedro, capitale de la paroisse civile de Lara de la municipalité de Torres dans l'État de Lara ;
 San Pedro, capitale de la paroisse civile de San Pedro de la municipalité de Guaicaipuro dans l'État de Miranda ,
 San Pedro de Coche, ville et chef-lieu de la municipalité de Villalba dans l'État de Nueva Esparta ;
 San Pedro del Orinoco, capitale de la paroisse civile de Guayapo de la municipalité d'Autana dans l'État d'Amazonas ;
 San Pedro del Río, capitale de la paroisse civile de San Pedro del Río de la municipalité d'Ayacucho dans l'État de Táchira ;

Subdivisions 
 San Pedro, une des sept paroisses civiles de la municipalité de Guaicaipuro dans l'État de Miranda ;
 San Pedro, une des vingt-deux paroisses civiles de la municipalité de Libertador dans le district capitale de Caracas ;
 San Pedro del Río, une des trois paroisses civiles de la municipalité d'Ayacucho dans l'État de Táchira.

Autres 
 San Pedro (Trichocereus pachanoi), genre de cactus colonnaire à croissance rapide originaire des Andes péruviennes.

Homonymie de toponyme